Rho1 Eridani ou ρ1 Eridani
 Rho2 Eridani ou ρ2 Eridani
 Rho3 Eridani ou ρ3 Eridani